Gschwendbach ist ein Gewässername:

 Gschwendbach (Röthelmoosbach), linker Zufluss des Röthelmoosbachs (zur Urschlauer Ache, zur Weißen Traun) nahe der Röthelmoosklause, Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Gschwendbach (Schwarzach), Zufluss der Schwarzach (zur Dornbirner Ach) bei Gschwend, Gemeinde Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg